Hierba del diablo est le nom commun qui peut faire référence à :
 Scabiosa succisa, plante de la famille des Dipsacaceae presente des zones tempérées d'Afrique du nord et d'Europe ;
 Datura stramonium, plante toxique de la famille des solanacées ;  
 Le nom commun de la plante Ecballium elaterium.

Voir aussi